Ez a szócikk Hamburg város mellékcikke:

¹ Népszámlálás

Korosztályok

Városrészek 

Lakossag